Первый дивизион 1979 () — 35-й сезон чемпионата Норвегии с момента его основания. Титул чемпиона не смог защитить клуб «Старт».

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки
 Статистика на rsssf.com

1979
Норвегия
Спорт в Норвегии в 1979 году